Rio Mundaú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Mundaú (periodiskt vattendrag), Ceará, 
 Rio Mundaú (vattendrag), 

Robotskapade Brasilienförgreningar